Пенні — британська розмінна монета.
 12227 Пенні — астероїд головного поясу, відкритий 11 жовтня 1985 року.

Персоналії 
 Пенні (ім'я)
 Пенні (прізвище)